Après («После») — шестнадцатый студийный альбом Игги Попа, изданный 9 мая 2012 года. Après полностью состоит из каверов, частично английских, частично французских песен.

История 
Состоящий частично из каверов, исполненных на французском языке, он был выпущен 9 мая 2012 года на лейбле Thousand Mile Inc. после того, как альбом был отвергнут Virgin EMI Records. Поп сказал, что его звукозаписывающая компания «предпочла бы, чтобы я сделал рок-альбом с популярными панками» и что «они не думали, что заработают деньги, они не думали, что это понравится моим поклонникам — очень разумные взгляды для разумного человека, но это другой тип людей, чем я».

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы 2012 года
Альбомы Игги Попа